Mittelstadt steht für:

 den deutschen Namen einer Stadt in Rumänien, siehe Baia Sprie
 Mittelstadt, eine Gemeindeart
 Mittelstadt (Reutlingen), ein Stadtteil von Reutlingen
 Casey Mittelstadt (* 1998), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Mittelstädt